

Patronyme 

 Nicolas Pigalle (1709-1786), organiste et facteur de clavecins dijonnais.
 Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), sculpteur français.
 Jean-Pierre Pigalle (1734-1796), sculpteur français, neveu et beau-frère du précédent. 
 Sabine Pigalle (1963), plasticienne française.
 Céline Pigalle (1972), journaliste française.
  (-), chanteuse française.

Toponyme 

 Pigalle (cratère), cratère à la surface de la planète Mercure.
 Pigalle (métro de Paris), station des lignes 2 et 12 du métro de Paris.
 Pigalle (quartier parisien), quartier de Paris.
 Cité Pigalle, voie du  arrondissement de Paris.
 Place Pigalle, place du  arrondissement de Paris.
 Rue Jean-Baptiste-Pigalle, voie du  arrondissement de Paris.
 Studio Pigalle, studio d'enregistrement parisien.
 Théâtre Pigalle, ancienne salle de spectacles parisienne.

Bande dessinée 
 École de Pigalle, groupe d'illustrateurs et auteurs de bande dessinée.

Cinéma 
 La Môme Pigalle (1955), film d'Alfred Rode.
 Le Commissaire Maigret à Pigalle (1966), film franco-italien de Mario Landi.
 Le Désert de Pigalle (1958), film de  Léo Joannon.
 Miss Pigalle (1958), film de Maurice Cam.
 Nuits de Pigalle (1959), film de  Georges Jaffé.
 Pigalle (film) (1995), film de Karim Dridi.
 Pigalle à Tokyo (1957), titre alternatif de L'Homme de la tempête, film japonais de Umetsugu Inoue.
 Pigalle carrefour des illusions (1973), film de Pierre Chevalier.
 Pigalle-Saint-Germain-des-Prés (1950), film d' André Berthomieu.
 56, rue Pigalle (1949), film de Willy Rozier

Littérature 
 Rue Pigalle (nouvelle) (1936), nouvelle de Georges Simenon.

Mode 
 Pigalle (chaussure), modèle d'escarpins du créateur Christian Louboutin.

Musique 
 Les P'tites Femmes de Pigalle (1973), chanson de Serge Lama et  Jacques Datin
 Pigalle (chanson, 1946) (1946), chanson de Georges Ulmer.
 Pigalle (chanson, 2017) (2017), chanson de Therapie Taxi.
 Pigalle (groupe) (1982), groupe de rock fondé par François Hadji-Lazaro, Daniel Hennion, Christian Gadré et Francis Gadré.
 Pigalle (album) (1986), album du groupe précédent.
 Pigalle (chanson, 1986) (1986), chanson de l'album précédent.
 Place Pigalle (album) (1978), album pirate des Rolling Stones, retraçant les sessions d'enregistrement de leur album Some Girls.
 Place Pigalle (chanson) (1999), chanson d'Elliott Smith et titre de travail de son cinquième album, Figure 8.

Télévision 
 Pigalle, la nuit, série télévisée d'Hervé Hadmar et Marc Herpoux.

Voir aussi

Notes et références